kantar – gatunek ryby
 kantar – rodzaj uproszczonej uzdy
 Kantar Group – należąca do WPP plc grupa zajmująca się badaniami rynku i opinii (w jej skład wchodzi m.in. Millward Brown)